Щипино — название населённых пунктов в Вологодской области России:

 Щипино — деревня в Вологодском районе.
 Щипино — деревня в Междуреченском районе.